Фрэнсис Паркер Йоки (, , Чикаго — , Сан-Франциско) — американский философ и неофашист, писавший под псевдонимами Улик Варандж (Ulick Varange) и Фрэнк Хили (Frank Healey).

Написал текст «Империя» (Ирландия, Бритасс Бей, 1948 год), . Вёл активную политическую жизнь на правом фланге политики.

Умер в 1960 году в Сан-Франциско в тюрьме после задержания.

Биография 
Фрэнсис Йоки был американским политическим мыслителем и полемистом, известным, в первую очередь, своей неошпенглерианской книгой «Империя: Философия Истории и Политики», изданной под псевдонимом Улик Варандж в 1948 году. Эта книга на 600 страниц приводит доводы в пользу основанного на культуре тоталитарного пути для сохранения Западной культуры. Хотя сегодня его помнят, прежде всего, как писателя, Йоки вел активную ультраправую деятельность во всем мире в течение всей взрослой жизни.

Биография Йоки слабо известна. Большинство данных исходят из его знакомых и от расследования ФБР.

Йоки родился в Чикаго, штат Иллинойс, но его семья вернулась на их ферму в Лудингтоне, Мичиган во время Великой Депрессии. Его родители были англофилами, которые воспитали Йоки в духе любви к Европе и высокой культуре. Прежде, чем стать приверженцем элитариста и анти- материалиста Освальда Шпенглера, Йоки короткое время интересовался марксизмом. Кроме Шпенглера, большое влияние на него оказали идеи немецкого ученого и юриста Карла Шмитта. В отличие от Шпенглера, считавшего нацистов слишком буржуазными и не согласного с их антисемитизмом и строгим биологическим представлением о расах, Йоки верил в немецкий национал-социализм, и придерживался различных фашистских и неофашистских взглядов всю свою жизнь, включая антисемитизм. Как и Шпенглер, Йоки отвергал исключительно биологическое представление о расах, вместо этого предпочитая духовную концепцию расы, связанную с геополитической идеей Карла Хаусхофера.

Ещё будучи студентом университета в конце 1930-х, Йоки написал своё первое политическое эссе, изданное в «Social Justice», периодическом издании, редактированным Фрэнком Чарльзом Кофлином, известным как «радио-священник». В то время Кофлин был широко известен своим сочувствием антибольшевистской политике, связанной с Германией Адольфа Гитлера, Италией Бенито Муссолини, и Испанией Франсиско Франко.

Йоки учился по крайней мере в семи университетах. Он учился в течение двух лет (1934-36) в Мичиганском университете, и затем перешёл в Джорджтаунскую школу дипломатической службы. Он получил степень бакалавра в Аризонском университете, и окончил с отличием Юридическую школу университета Нотр-Дам в 1941 году.

В течение долгого времени Йоки был связан или сотрудничал со многими из крайне правых фигур и организаций тех лет.

После поражения стран Оси во время Второй мировой войны, Йоки стал ещё более активным в неофашистских взглядах. С того момента он оставался преданным исключительно делу возрождающегося фашизма. Он не жил обычной жизнью, и оставался постоянно в движении, путешествуя повсюду, где он чувствовал, что мог наиболее эффективно достичь своих целей, и поддерживал по пути бесчисленные контакты.

Идеи Йоки обычно воспринимались только теми, кто мог одобрить потребность союза между крайне левым и крайним правым, которая была фундаментальным столпом идей Йоки. Американская нацистская партия Джорджа Линкольна Рокуэлла, например, отклонила Йоки из-за его антиамериканской позиции, так же как его готовности работать с антисионистскими социалистическими правительствами и движениями, поскольку  придерживалась исключительно идеалов абсолютного антибольшевистского национал-социализма, какой был представлен Гитлером. Другие сторонники Универсального Нацизма, такие как союзник Рокуэлла Колин Джордан, не согласились с представлениями Йоки о расе, и рассматривали «йокизм» как защиту своего рода «Нового Штрассеризма», который подорвет истинный нацизм.

В конце 1952 года Йоки поехал в Прагу и был свидетелем на пражских процессах. Он полагал, что они «предсказали российский разрыв с евреями», представление, которое он выдвигал в своей статье «Что стоит за повешением одиннадцати евреев в Праге?». Йоки полагал, что сталинизм произвел чистку советского коммунизма от еврейского влияния. Он потратил остаток своей жизни, пытаясь добиться союза между международными силами коммунизма и международной сетью крайне правых.

Йоки встретился с египетским президентом Гамалем Абделем Насером, которого он назвал «великим и энергичным человеком», в Каире в 1953 году. Он работал короткое время на египетское Министерство информации, занимаясь антисионистской пропагандой. Йоки видел восход неприсоединившихся государств в Третьем мире, и особенно в арабском национализме, как существенные геополитические вызовы «еврейско-американской власти». Есть предположения, что Йоки совершал тайные поездки в течение 1950-х в Восточную Германию, и возможно даже в СССР непосредственно, пытаясь создать связи с коммунистами. Также известно, что Йоки посетил Кубу вскоре после революции Фиделя Кастро в надеждах на завоевание кубинской поддержки для его антиамериканского союза. Он встречался с некоторыми чиновниками низшего уровня, но ничего, как известно, из этого не вышло.

Йоки непрерывно преследовало Федеральное бюро расследований больше десятилетия, от которого он убегал, принимая многочисленные псевдонимы. Он был наконец арестован в 1960 году после возвращения в Соединенные Штаты из-за границы, поскольку его чемодан послали не в тот аэропорт. Когда власти открыли чемодан, чтобы определить, чей он, они нашли в нём несколько фальсифицированных паспортов Йоки и свидетельств о рождении. Когда об этом сообщили федеральному правительству, ФБР разыскало его в Окленде, Калифорния и арестовало. (Любопытно, что он скрывался в доме друга, который, как думали, был евреем, пережившим Холокост и учителем иврита в храме Бет Абрахам, местной синагоге.) Когда Йоки был в тюрьме, его посетил американский реакционер Уиллис Карто, который позже стал главным защитником и издателем идей Йоки. Йоки был вскоре после того найден мертвым с пустой капсулой цианида в камере тюрьмы в Сан-Франциско под наблюдением ФБР, оставив записку, где утверждал, что совершил самоубийство, чтобы защитить анонимность его политических контактов.

Примечания

Литература 
 Imperium. The philosophy of history and politics. by Ulick Varange (Francis Parker Yockey)
 Фрэнсис Паркер Йоки, Империя: Философия истории и политики
 Фрэнсис Паркер Йоки, Судьба Америки
 Фрэнсис Паркер Йоки, Враг Европы
 Фрэнсис Паркер Йоки, Что стоит за повешением одиннадцати евреев в Праге

Неофашизм
Фашисты США
Историки США
Персоналии:Антисемитизм в США
Выпускники Университета Нотр-Дам
Выпускники Школы дипломатической службы (Джорджтаунский университет)
Выпускники Школы права Университета Нотр-Дам